Piscator (lateinisch „Fischer“) ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Piscator (1893–1966), deutscher Regisseur 
 Hermannus Piscator († 1526), Mainzer Humanist
 Hildegard Piscator (1900–1970), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Jeremias Conrad Piscator (1712–1788), Buchdrucker 
 Johannes Piscator (1546–1625), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johannes Piscator von Stein, auch Lithopolitanus genannt, aus Stein am Rhein stammender Pfarrer und Schriftsteller (16. Jahrhundert)
 Peter Piscator (1571–1611), deutscher orientalischer Philologe und lutherischer Theologe
 Siegfried Piscator († 1473), Mainzer Weihbischof in partibus Rheni

Siehe auch:
 Piscator-Bibel, Bibelübersetzung von Johannes Piscator aus den Jahren 1602 bis 1604